Ольтсайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Ленгольсайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Гайспольсайм (округ Страсбур-Кампань).

Географическое положение 

Коммуна расположена на расстоянии около 390 км на восток от Парижа и в 9 км западнее Страсбура.

Площадь коммуны — 6,91 км², население — 2974 человека (2006) с выраженной тенденцией к росту: 3584 человека (2013), плотность населения — 518,7 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3205 человек, в 2012 году — 3394 человека, а в 2013-м — 3584 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1996 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1531 были экономически активными, 465 — неактивными (показатель активности 76,7 %, в 1999 году — 76,8 %). Из 1531 активных трудоспособных жителей работали 1458 человек (759 мужчин и 699 женщин), 73 числились безработными (33 мужчины и 40 женщин). Среди 465 трудоспособных неактивных граждан 162 были учениками либо студентами, 198 — пенсионерами, а ещё 105 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки